Jurij Rodionov era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Jay Clarke ha sconfitto Adrián Menéndez Maceiras con il punteggio di 6-1, 4-6, 7-6(7-5).

Teste di serie 

  Ernesto Escobedo (quarti di finale)
  Tim van Rijthoven (primo turno)
  Jay Clarke (campione)
  Juan Pablo Ficovich (primo turno)

  Brayden Schnur (primo turno, ritirato) 
  Nicolás Mejía (secondo turno) 
  Yūichi Sugita (primo turno, ritirato) 
  Rinky Hijikata (semifinale)

Qualificati 

  Shintaro Mochizuki (secondo turno)
  Keegan Smith (quarti di finale)
  Benjamin Lock (secondo turno)

  Naoki Nakagawa (primo turno) 
  Elmar Ejupović (secondo turno) 
  Sun Fajing (primo turno)

Wildcard 

  Alex Hernández (secondo turno)
  Rodolfo Jauregui Sainz de Rozas (primo turno)

  Rodrigo Pacheco Méndez (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Morelos Open 2022